Алекса́ндр Стю́арт:
 Стюарт, Александр, 4-й лорд-стюард Шотландии (1214—1283) — 4-й лорд-стюард Шотландии.
 Стюарт, Александр, архиепископ Сент-Эндрюсский (1493—1513) — шотландский барон, одним из первых воспринявший идеи итальянского Возрождения.
 Стюарт, Александр, герцог Олбани (1454—1485) — лидер оппозиции шотландскому королю Якову III.
 Стюарт, Александр, граф Бьюкен (1343—1405) — известный также как «Баденохский волк», четвёртый и самый младший сын короля Роберта II Шотландского.
 Стюарт, Александр, граф Мар (1375—1435) — шотландский барон, участник борьбы за подчинение горских кланов.
 Стюарт, Александр из Бонкиля (?—1319) — шотландский дворянин, сын сэра Джона Стюарта из Бонкиля (ум. 1298) и отец Джона Стюарта (ум. 1331), 1-го графа Ангуса.
 Стюарт, Александр из Дарнли (?—1374) — шотландский дворянин.
 Стюарт, Александр из Дарнли (1368—1404) — шотландский дворянин, дальний родственник королей Шотландии из династии Стюартов.
  (1673—1742) — английский учёный, занимавшийся исследованиями в области натурфилософии и медицины.
  (?) — американский писатель и сценарист английского происхождения, автор романа «Зона военных действий» и автор сценария одноимённого фильма.